Vu Ja-nan (吳亞南, 1964), kínai íjász
 Vu Ja-nan (吴亚楠, 1981), kínai kézilabdázó
 Vu Ja-nan (吴亚男, 1985), kínai kenus